Джоан Беннетт (, 27 февраля 1910 — 7 декабря 1990) — американская актриса, сестра Барбары и Констанс Беннетт. Помимо многочисленных ролей на театральной сцене она также сделала успешную кинокарьеру, начав сниматься ещё со времён немого кино. Её наиболее известные кинороли были в фильмах «Женщина в окне» (1944) и «Улица греха» (1945).

В 1960-х годах она достигла большого успеха на телевидении за исполнение роли Элизабет Коллинз Стоддард в сериале «Мрачные тени», за которую она была номинирована на премию «Эмми». Её последняя роль в кино была в фильме «Суспирия» в 1977 году, за которую Джоан получила номинацию на премию «Сатурн». За свой вклад в кино Беннетт удостоена звезды на Голливудской аллее славы на Голливуд-бульвар 6310.

Избранная фильмография

Ссылки 

Выпускники Школы Чапина (Манхэттен)
Выпускники Университетской школы Чейза
Умершие от инфаркта миокарда
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США